Brama — deus esotérico da tríade hindu
 Brahmâ — o poder criador na teosofia
 Brahma (cerveja) — marca brasileira de cerveja
 Brahma (galinha) — raça de galinhas originária de Brahmaputra na Índia
 Bar Brahma — tradicional estabelecimento comercial da cidade de São Paulo

Desambiguações de religião